Troubridge kan som auktorsförkortning betyda:

 Jim Troubridge
 James T.Troubridge

Robotskapade auktorsförkortningar